Тевяшов, Владимир Степанович (1747—ок. 1810) — воронежский помещик, коллежский советник.
 Тевяшёв, Николай Николаевич (Тевяшов; 1842—1905) — туркестанский генерал-губернатор, генерал от кавалерии.
 Тевяшов, Павел Иванович (1789—1856) — острогожский помещик из рода Тевяшовых, отличившийся во время Отечественной войны 1812 года.